Pingusineq bezeichnet:
 Pingusineq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Pingusineq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Pingusineq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland